Le tournoi d’ouverture de la saison 2015 du Championnat d'Haïti de football, est le premier tournoi saisonnier de la vingt-cinquième édition de la première division à Haïti. Les vingt meilleures équipes du pays sont regroupées au sein d’une poule unique, où elles s’affrontent une seule fois. Il n’y a pas de relégation à l’issue du tournoi. Les quatre des cinq clubs exclus qui sont l'AS Capoise, le FICA, le Racing Club Haïtien & Valencia Léogâne, sont réintégrés dans la ligue avec 5 points de pénalités, tandis que le Victory SC refuse de participer au championnat.

C'est le tenant du titre, le Don Bosco FC, qui remporte à nouveau le tournoi après avoir battu América des Cayes lors de la finale. Il s'agit du quatrième titre de champion d'Haïti de l'histoire du club.

Les clubs participants

Compétition 
Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

Phase régulière

Classement 

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs

Phase finale

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat d'Haïti de football

Liens externes 
  Page complète sur la saison sur RSSSF

Championnat d'Haïti de football
Haïti
2015 en Haïti